Greben kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Maja e Grebenit, bergstopp, Shkodër prefektur,

Kroatien 

 Greben (klippa), Dubrovnik-Neretvas län, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar